Провинция Кадис () входит в автономное сообщество Андалусия и включает в себя 45 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Кадиса также объединены в шесть комарок: Сьерра-де-Кадис (19 муниципалитетов), Кампо-де-Гибралтар (8), Ла-Ханда (7), Баия-де-Кадис (5), Коста-Нороэсте-де-Кадис (4) и Кампинья-де-Херес (2).

Провинция Кадис занимает площадь в 7435,85 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица провинции — город Кадис, который является и самым её маленьким муниципалитетом по площади (12,3 км²). Крупнейшим её муниципалитетом по численности населения и по площади (1188,3 км²) является город Херес-де-ла-Фронтера.

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Кадис, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Кадис указано расположение центров её муниципалитетов.

Примечания

Ссылки 

 
 

Кадис
Кадис